St. John Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. John Catholic Church (Maine), ID-Nr. 03000017
 St. John Catholic Church (Ohio), ID-Nr. 80002933

Siehje auch:
 St. John’s Catholic Church